Meta kan syfta på:

 meta- – ett prefix
 Meta (djur) – ett släkte av spindlar
 Meta (namn) – ett namn
 Meta Platforms – ett amerikanskt förvaltningsbolag som äger bland annat Facebook

Geografi

Colombia 

 Meta (departement), departement,

Italien 

 Meta, Neapel – en kommun och ort i Kampanien, Provincia di Napoli, 
 Meta, Abruzzo – en ort i Provincia dell' Aquila, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar